Die marshallesische Sprache () oder Ebon ist die malayo-polynesische Nationalsprache der Marshallinseln.
Es gibt zwei Dialekte: Ralik und Ratak. Eine erste Grammatik und ein Wörterbuch wurde von Johann Stanislaus Kubary zusammengestellt.

Laute

Konsonanten 
Im Marshallesischen gibt es 22 Konsonanten:

Vokale 
Es gibt 4 Vokale:

Im Marshallesischen sind die Vokale nicht auf die Dimensionen vorne vs. hinten und gerundet vs. gespreizt festgelegt. Das heißt, dass ein gegebener Vokal mehrere phonetische Realisierungen hat. Zum Beispiel kann der geschlossene Vokal  je nach Zusammenhang auch als [i], [ɯ], [u], [i͡ɯ], [i͡u], [ɯ͡i], [ɯ͡u], [u͡i] oder [u͡ɯ] ausgesprochen werden. Besonders Vokale bei velarisierten Konsonanten werden gespreizte Hinterzungenvokale ([ɯ], [ɤ], [ʌ], [ɑ]) und Vokale bei labialisierten Konsonanten werden gerundete Hinterzungenvokale. Zwischen zwei verschiedenartigen Konsonanten werden Vokale zu Diphthongen:

Alphabet 

Das Marshallesische wird in Lateinschrift mit einigen ungewöhnlichen diakritischen Zeichen geschrieben:

Textbeispiel 
Ave Maria auf Marshallesisch:

Weblinks 

Ethnologue-Report für Marshallesisch

Einzelsprache
Mikronesische Sprachen
Marshallinseln